Vanonus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomas Casey 1895. Vanonus ingår i familjen ögonbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ögonbaggar
Vanonus